Суперкубок Кіпру з футболу 2009 — 41-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 серпня 2009 року між чемпіоном Кіпру клубом АПОЕЛ та володарем кубка Кіпру клубом АПОП.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2009
Кіпр